Chocholová je příjmení, jež nosí více osobností:

 Anděla Chocholová	(* 26. března 1904, Mýto) – PhDr., práce v oboru metodiky dějepisu.	
 Blanka Chocholová (* 5. listopadu 1953, Praha)) – fotografka, kurátorka výstav a pedagožka
 Lucie Chocholová (* 18. července 1978, Kladno) – publicistka, zaměření na obecnou teorii a dějiny umění a kultury, katalogy výstav, též materiály o metodách vzdělávání mládeže.